Vários arquipélagos têm conjuntos de ilhas denominados Ilhas de Sotavento:

 Ilhas de Sotavento (Cabo Verde) - Cabo Verde
 Ilhas de Sotavento (Antilhas) - Caraíbas
 Ilhas de Sotavento (arquipélago da Sociedade) - ou Ilhas da Sociedade

Ver também 
 Sotavento (desambiguação)

Desambiguação